Іо (міфологія) — богиня в античній міфології
 Іо (супутник) — супутник Юпітера
 85 Іо — астероїд